Cet article traite la saison 1965-1966 du Mouloudia d'Alger. Les matchs se déroulent essentiellement en Championnat d'Algérie de football 1965-1966, mais aussi en Coupe d'Algérie de football 1965-1966.

Qualifié pour la  Nationale 2 

Le MCA qui a retrogradé de la D1 (en compagnie de l'USM Alger) pour la division d'honneur de la Ligue d'Alger, va retrouver la JS Kabylie une nouvelle fois après une saison de séparation

Championnat

Résultats

Classement

Coupe d'Algérie

Notes et références 

1965-1966
MCA